Mount Harrington ist der Name folgender Berge:

 Mount Harrington (Viktorialand) im Viktorialand, Antarktika
 Mount Harrington (Ross Dependency) in der Ross Dependency, Antarktika